Крењице могу бити:

 Крењице (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Крењице (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република